Landkreis Erfurt steht für folgende Landkreise:

 Landkreis Erfurt (1816–1932), preußische Provinz Sachsen
 Landkreis Erfurt (1950–1952 und 1990–1994), siehe Kreis Erfurt-Land, Thüringen